Smit se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Smit
 Harry Smit